Romeo i Julia – dramat Williama Shakespeare’a
 Romeo i Julia – balet Siergieja Prokofjewa i Leonida Ławrowskiego
 Romeo i Julia – opera Charles’a Gounoda 
 Romeo i Julia – utwór Piotra Czajkowskiego
 Romeo i Julia – musical w reżyserii Janusza Józefowicza 
 Romeo i Julia – album z piosenkami z musicalu Janusza Józefowicza
 Romeo i Julia – spektakl Teatru Telewizji z 1974 roku w reżyserii Jerzego Gruzy
 Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour – musical Gérarda Presgurvica z 2001 roku

Filmy:
 Romeo i Julia – amerykański film z 1908 roku
 Romeo i Julia – amerykański film z 1936 roku
 Romeo i Julia – film w 1954 roku w reżyserii Renato Castellani
 Romeo i Julia – radziecki balet filmowy z 1955 roku w reżyserii Leo Arnsztama
 Romeo i Julia – film z 1966 roku
 Romeo i Julia – film z 1968 roku w reżyserii Franco Zeffirellego
 Romeo i Julia – film brytyjski z 1968 roku
 Romeo i Julia – film z 1996 roku w reżyserii Baza Luhrmanna z Leonardo DiCaprio
 Romeo i Julia – film z 2000 roku
 Romeo i Julia – film z 2013 roku w reżyserii Carlo Carleiego

Zobacz też 
 Romeo i Julia z Saskiej Kępy
 Capuleti i Montecchi
 Zamki Romea i Julii